Farr se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ellen R. Farr
 Edith May Farr